Åkerbo tingslag kan avse
Åkerbo tingslag, Östergötlands län
Åkerbo tingslag, Västmanlands län